Индис:

 Индис —  святой мученик никомедийский
 Индис — персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина